Sanajeh (wat "oude muil" betekent in het Sanskriet) is een uitgestorven geslacht van slangen uit het Laat-Krijt. Ze kwamen voor in het westen van India. In 1987 werd er een fossiel van circa 67 miljoen jaar oud van Sanajeh indicus gevonden die gekronkeld zat rond een ei met daarnaast het skelet van een 50 cm-lange Titanosaurus die pas uit zijn ei was gekomen. Dit kan er op wijzen dat de slang in een nest op pas uitgekomen jongen joeg.

Classificatie
Sanajeh behoort tot de Madtsoiidae, een uitgestorven familie van slangen die ook de Australische geslachten Wonambi en Yurlunggur bevat. Hieronder staat een cladogram die de fylogenetische verbanden beschrijft:

Omdat de nauwste verwanten van Sanajeh zich op Australië bevinden, wordt vermoed dat India zich later van Gondwana afsplitste dan tot nu toe gedacht werd.

Paleobiologie

Beschrijving 
Aan de hand van de schedel van zo'n 95 mm wordt de totale lengte van Sanajeh op 3,5 meter geschat. De slang Sanajeh indicus had geen mobiele schedel en wijde muil zoals moderne slangen waardoor hij zich tevreden moest stellen met kleinere prooien.

Voeding 

Op de vindplaats van het holotype, in Gujarat werden al meer fossielen van slangen gevonden in de buurt van eieren. Hierdoor wordt verondersteld dat deze slangen zich voedden met jonge dinosaurussen, waarschijnlijk nadat de slang in het nest had gewacht tot de eieren uitkwamen. De eieren van de bij het fossiel gevonden soort Megaloolithus dhoridungriensis zelf waren waarschijnlijk te groot, maar mogelijk at Sanajeh wel andere eieren.

Uitgestorven reptielen